Ночни́ца

Мифология 
 Ночницы — в славянской мифологии ночные демоны, нападающие на детей и лишающие их сна.

Биология 
 Ночницы — род гладконосых летучих мышей.
 Ночницы (Совки) — семейство чешуекрылых насекомых.
 Nochnitsa — вымерший род синапсид.

Топонимы 
 Ночница — река в Вожегодском и Сямженском районах Вологодской области, приток Верденьги.
 Ночница — река в Вожегодском районе Вологодской области, приток Ивашковицы.